Neubäu ist der Ortsname von

 Neubäu (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Neubäu am See, Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Novosedly (Nemanice) (Neubäu), Ortsteil der Gemeinde Nemanice, Okres Domažlice, Tschechien
 Novosedly (Rybník nad Radbuzou) (Neubäu), Wüstung in der Gemeinde Rybník, Okres Domažlice, Tschechien

Siehe auch:
 Neubau